Giacomelli est un nom de famille d'origine italienne, dont le représentant le plus connu est le peintre et illustrateur Hector Giacomelli.

Personnalités 

 Bruno Giacomelli (né en 1952), pilote automobile italien ;
 Francesco Giacomelli (né en 1957), coureur du combiné nordique et sauteur à ski italien ;
 Geminiano Giacomelli (1692-1740), compositeur italien de musique baroque ;
 Hector Giacomelli (1822-1905), aquarelliste, graveur et illustrateur français, connu surtout pour ses peintures d'oiseaux ;
 Mario Giacomelli (1925-2000), peintre, poète et photographe italien.

Patronyme italien